Kirby Company, Amerikaanse producent van stofzuigers
 Rip Kirby, detectivestrip
 Kirby (computerspelserie), een computerspelserie
 Kirby (personage), een computerspelpersonage van Nintendo

Personen met die achternaam 
 Bruno Kirby, Amerikaans acteur 
 Jack Kirby, Amerikaans stripauteur
 Kathy Kirby, Brits zangeres
 Rick Kirby, Brits beeldhouwer
 Robert Kirby, Brits muziekproducent en arrangeur 
 William Kirby, Brits entomoloog (1759–1850)
 William Forsell Kirby, Brits entomoloog (1844–1912)

Plaatsen in de VS:
 Kirby (Arkansas)
 Kirby (Indiana)
 Kirby (Ohio), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio
 Kirby (Texas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas
 Kirby (Vermont)
 Kirby (West Virginia)
 Kirby (Wyoming), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Wyoming